Frosinone peut désigner :
 Frosinone, ville italienne ;
 la province de Frosinone, en Italie ;
 (243637) Frosinone, astéroïde nommé d'après la ville précédente.